French Open 2013 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 21 a 24 maja na ziemnych kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani 
  Rhyne Williams
  Andreas Haider-Maurer
  Illa Marczenko

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2013
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn